Distrikt Coporaque bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Coporaque (Caylloma), Distrikt in der Provinz Caylloma (Region Arequipa)
 Distrikt Coporaque (Espinar), Distrikt in der Provinz Espinar (Region Cusco)